Zkratka IAF může mít několik významů:
 Israeli Air Force – Izraelské vojenské letectvo
 Indian Air Force – Indické letectvo
 International Astronautic Federation – Mezinárodní astronautická federace
Mezinárodní Asociace pro Sokolnictví - International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey www.iaf.org